La competizione della carabina 50 metri a terra di tiro a segno ai Giochi della XV Olimpiade si è svolta il 27 luglio 1952 al Malmi Shooting Range di Malmi Helsinki.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

C1